Die Futsal-Asienmeisterschaft 2016 fand vom 10. Februar bis zum 21. Februar 2016 in Usbekistan statt. Dies war die vierzehnte Ausgabe des Turniers. Nach 2006 und 2010 richtete Usbekistan zum dritten Mal das Turnier aus. Ursprünglich war die Republik China als Ausrichter vorgesehen und der Zeitpunkt des Turniers vom 12. bis zum 27. März 2016 festgelegt, musste aber aufgrund des Internationalen FIFA-Futsal-Kalenders geändert werden. Wie in früheren Ausgaben des Turniers, konnten sich die fünf besten Mannschaften für die Futsal-Weltmeisterschaft 2016 qualifizieren.

Qualifikation 

Am 2. September 2015 fand die Auslosung statt. Insgesamt konnten sich 16 Mannschaften für das Turnier qualifizieren. Die Qualifikation fand vom 1. Oktober bis 19. November 2015 in Malaysia, Mongolei, Tadschikistan und Thailand statt. Da Japan, Iran, Usbekistan und Kuwait bei der Futsal-Asienmeisterschaft 2014 unter die ersten vier Mannschaften gekommen waren, waren sie automatisch qualifiziert. Normalerweise waren nur die drei besten Mannschaften automatisch für das Turnier qualifiziert. Da jedoch Usbekistan als Drittplatzierter und als Ausrichter automatisch qualifiziert ist, rückte das viertplatzierte Kuwait nach.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Finalrunden 
Die Sieger qualifizierten sich für die Futsal-Weltmeisterschaft 2016, die Verlierer spielten in der Playoff-Runde um den 5. Platz, der ebenfalls zur Teilnahme an der WM berechtigte.

Turnierbaum 

(): Penalty-Schießen

Playoffs um Platz 5

Weblinks 
 http://www.the-afc.com/afc-futsal-championship-2016/stage-set-for-afc-futsal-championship-uzbekistan-2016-qualifiers-draw
 http://www.aseanfootball.org/v2/?p=20496
 http://www.the-afc.com/media-releases/impact-of-football-association-of-indonesia-suspension
 http://www.the-afc.com/uploads/afc/files/afc_competitions_calendar_2016_2018.pdf
 http://sports.ettoday.net/news/430846
 http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/51/30/61/circularno.1471-fifafutsalinternationalmatchcalendar2016-2020_neutral.pdf
 http://www.conmebol.com/es/content/la-fifa-ratifico-la-distribucion-de-plzas-que-corresponden-cada-confederacion
 http://www.the-afc.com/afc-futsal-championship-2016/afc-futsal-championship-2016-qualifiers-draw-concluded
 http://www.the-afc.com/uploads/afc/files/afc_competitions_calendar_2015.pdf
 http://www.the-afc.com/uploads/afc/files/afc_futsal_championship_uzb_2016-competition_regulations.pdf

Asienmeisterschaft 2016
Sportveranstaltung in Taschkent
Futsalveranstaltung 2016
Futsal (Usbekistan)